Ruols peut désigner :
 Ruols : ancienne commune reliée à Luc-la-Primaube
 Ruols : rivière du Massif central affluent du Lebot